Вальтер Николас Гайтан Сайяведра (; родился 8 мая 1977 года в Ла-Риохе, Аргентина) — аргентинский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника. Обладатель Кубка Либертадорес.

Карьера 
Гайтан начал свою карьеру в 1997 году в составе «Росарио Сентраль». По окончании своего первого сезона он переехал в Испанию, где два сезона выступал за «Вильярреал». В 2001 году Вальтер вернулся на родину, подписав контракт с «Бока Хуниорс». С новой командой он выиграл Кубок Либертадорес в своем первом сезоне. По окончании сезона Вальтер покинул Аргентину и переехал в Мексику.

Новым клубом Гайтана стал «УАНЛ Тигрес». Что примечательно во всех предыдущих клубах, как и в составе «тигров» он выступал в сине-жёлтых цветах. В своём первом сезоне Вальтер забил 4 гола в 15 матчах. В сезоне Апертуры 2005 он стал лучшим бомбардиром мексиканской Примеры, в 2006 был признан лучшим футболистом Клаусуры.

Гайтан был признан одним из лучших футболистов «Тигреса» и удостоен права взять себе футболку с номером 7, под которым выступал легенда клуба Джеронимо Барбадилья, во время участия команды в Кубке Либертадорес. Перед Вальтером такой чести удостоился только чилиец Клаудио Нуньес. С 4 мячами Гайтан наряду с Андресом Сильверой стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Либертадорес. Вместе с Нуньесом Вальтер стал также лучшим бомбардиром «Тигреса» в Классико Рехиомонтано против «Монтеррея».

В конце 2007 года Гайтан перешёл в «Некаксу». В новом клубе Вальтер не был основным футболистом, в большинстве матчей выходя на замену. Реанимировать карьеру он пытался перейдя в «Веракрус», но сыграв всего 4 матча покинул команду.

В феврале 2011 года Гайтан подписал контракт с командой  американской USL Pro лиги, «Лос-Анджелес Блюс». 16 апреля в матче против «ФК Севилья» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке на последней минуте встречи он открыл счет забитым голам. В 7 матчах за клуб Вальтер забил 4 мяча.

Летом 2011 года Гайтан вернулся на родину, где подписал контракт с «Атлетико Рафаэла». 15 августа он дебютировал в матче против «Арсенала». Вальтер принял участие в 12 матчах, всего в двух выйдя в основном составе и забил один мяч. 21 августа в поединке против «Олл Бойз» он забил свой первый мяч за клуб.

Достижения 

Командные

 «Бока Хуниорс»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 1998
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2001

 «УАНЛ Тигрес»
  Интерлига — 2005
  Интерлига — 2006

Примечания

Ссылки 
 
 Statistics at Guardian Stats Centre
  Argentine Primera statistics
 Football Database profile

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»